XXV чемпионат России по волейболу среди 14 команд мужской Суперлиги проходил с 7 ноября 2015 года по 12 апреля 2016 года. Участники турнира сыграли в два круга по разъездному календарю без плей-офф. В матче 1-го тура между «Зенитом» и «Белогорьем» в Казани разыгран Суперкубок России. За три тура до окончания чемпионата победителем стал «Зенит».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Итоговое положение

Составы 
 «Зенит»: Максим Михайлов — 25 матчей, 83 партии / 338 очков (265 в атаке, 43 на блоке, 30 с подачи); Вильфредо Леон — 25, 80 / 409 (307, 47, 55); Мэттью Андерсон — 24, 78 / 293 (227, 29, 37); Александр Гуцалюк — 24, 76 / 140 (71, 58, 11); Игорь Кобзарь — 24, 69 / 59 (12, 26, 21); Алексей Вербов — 20, 66; Андрей Ащев — 20, 64 / 102 (65, 26, 11); Виктор Полетаев — 16, 33 / 69 (59, 5, 5); Алексей Спиридонов — 13, 26 / 65 (55, 3, 7); Александр Бутько — 10, 32 / 30 (14, 6, 10); Алексей Кулешов — 10, 24 / 32 (21, 10, 1); Владислав Бабичев — 9, 27; Иван Демаков — 9, 23 / 38 (19, 16, 3); Сергей Багрей — 7, 9 / 1 (0, 1, 0); Евгений Сивожелез — 6, 12 / 4 (3, 1, 0); Лоран Алекно — 2, 4; Денис Шенкель — 1, 4 / 7 (6, 1, 0); Арсений Сарлыбаев — 1, 1 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Владимир Алекно.

 «Динамо» (Москва): Дмитрий Щербинин — 26, 102 / 208 (112, 75, 21); Сергей Гранкин — 25, 100 / 77 (28, 26, 23); Юрий Бережко — 25, 96 / 289 (256, 17, 16); Иван Зайцев — 25, 83 / 350 (304, 20, 26); Максвелл Холт — 24, 87 / 170 (97, 51, 22); Павел Панков — 23, 67 / 26 (10, 8, 8); Игорь Филиппов — 23, 60 / 64 (36, 14, 14); Артём Ермаков — 21, 79; Павел Круглов — 21, 61 / 211 (184, 6, 21); Денис Бирюков — 20, 66 / 203 (156, 38, 9); Александр Маркин — 13, 53 / 166 (138, 14, 14); Алексей Обмочаев — 10, 32; Александр Болдырев — 10, 14 / 16 (13, 3, 0); Евгений Баранов — 5, 7; Александр Кимеров — 3, 4 / 3 (3, 0, 0); Александр Мельников — 1, 1 / 1 (0, 0, 1); Марат Гафаров — 1, 1. Главный тренер — Олег Антонов.

 «Белогорье»: Сергей Антипкин — 26, 87 / 69 (13, 25, 31); Марко Ивович — 26, 82 / 256 (216, 13, 27); Роман Данилов — 25, 88 / 355 (287, 20, 48); Дмитрий Мусэрский — 23, 81 / 332 (245, 61, 26); Артём Смоляр — 22, 77 / 155 (88, 55, 12); Сергей Тетюхин — 22, 73 / 170 (136, 9, 25); Дмитрий Красиков — 22, 62 / 114 (98, 8, 8); Александр Косарев — 22, 41 / 5 (5, 0, 0); Роман Мартынюк — 21, 72; Кирилл Макешин — 18, 40 / 24 (15, 9, 0); Константин Лесик — 18, 27 / 5 (3, 0, 2); Роман Брагин — 16, 41; Тарас Хтей — 15, 40 / 40 (34, 4, 2); Руслан Ханипов — 11, 31 / 41 (25, 16, 0); Сергей Баранов — 8, 14 / 9 (9, 0, 0); Александр Сафонов — 4, 9 / 6 (4, 2, 0); Павел Николаенко — 4, 4 / 2 (2, 0, 0); Роман Порошин — 2, 7 / 3 (0, 3, 0); Андрей Андреев — 1, 1. Старший тренер — Вадим Хамутцких.

 «Газпром-Югра»: Алекса Брджович — 26, 101 / 76 (16, 32, 28); Алексей Родичев — 26, 100 / 313 (259, 27, 27); Константин Бакун — 26, 98 / 578 (479, 44, 55); Николай Апаликов — 25, 98 / 162 (79, 61, 22); Алексей Сафонов — 23, 84 / 126 (64, 51, 11); Алексей Кабешов — 22, 77; Ян Ерещенко — 22, 76 / 241 (215, 13, 13); Евгений Андреев — 21, 53; Антон Сёмышев — 16, 45 / 30 (24, 4, 2); Александр Чефранов — 16, 33 / 27 (23, 1, 3); Руслан Аскеров — 13, 25 / 29 (25, 4, 0); Павел Зайцев — 13, 24 / 5 (2, 2, 1); Антон Асташенков — 12, 21 / 12 (9, 3, 0); Дмитрий Ильиных — 5, 18 / 36 (31, 4, 1); Сергей Ершов — 4, 13 / 14 (11, 3, 0); Денис Гетман — 1, 1; Виталий Таранюк — 1, 1; Борис Фирсов — 1, 1. Главный тренер — Рафаэль Хабибуллин.

 «Факел»: Игорь Колодинский — 26, 98 / 96 (47, 23, 26); Владимир Шишкин — 26, 98; Игорь Тюрин — 26, 97 / 322 (257, 36, 29); Валентин Безруков — 25, 54 / 8 (1, 3, 4); Егор Клюка — 24, 90 / 311 (269, 22, 20); Дмитрий Волков — 24, 90 / 307 (237, 43, 27); Илья Власов — 24, 86 / 235 (171, 60, 4); Иван Яковлев — 22, 67 / 114 (64, 41, 9); Вадим Лихошерстов — 20, 63 / 125 (72, 38, 15); Денис Шипотько — 16, 37 / 66 (54, 6, 6); Артём Тохташ — 16, 33 / 8 (2, 5, 1); Денис Богдан — 12, 25 / 32 (23, 6, 3); Никита Алексеев — 10, 18 / 28 (22, 6, 0); Сергей Пирайнен — 6, 15 / 18 (17, 0, 1); Андрей Алексеев — 6, 13. Главный тренер — Игорь Чутчев.

 «Локомотив»: Артём Вольвич — 26, 95 / 260 (148, 81, 31); Александр Янутов — 26, 93; Лукаш Дивиш — 26, 90 / 327 (279, 23, 25); Денис Земчёнок — 26, 90 / 261 (210, 32, 19); Алексей Самойленко — 25, 90 / 173 (108, 43, 22); Станислав Ерёмин — 21, 52 / 61 (45, 9, 7); Сергей Савин — 18, 58 / 198 (161, 24, 13); Евгений Баннов — 17, 42 / 16 (12, 3, 1); Иван Лукьяненко — 16, 55 / 27 (3, 8, 16); Максим Шульгин — 15, 44 / 24 (6, 11, 7); Никола Ковачевич — 13, 33 / 92 (73, 8, 11); Илья Петрушов — 8, 16; Александр Бутько — 7, 18 / 17 (2, 33, 12); Павел Мороз — 4, 14 / 56 (47, 7, 2); Максим Белогорцев — 3, 6 / 8 (4, 2, 2); Александр Абросимов — 3, 6 / 3 (2, 0, 1); Константин Абаев — 3, 6 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Андрей Воронков.

 «Енисей»: Филипп Воронков — 26, 95 / 359 (286, 19, 54); Валентин Голубев — 26, 94; Ильяс Куркаев — 26, 91 / 221 (138, 67, 16); Иван Панычев — 26, 74 / 87 (57, 22, 8); Александр Мочалов — 25, 94 / 275 (239, 17, 19); Йоандри Диас — 25, 86 / 41 (17, 16, 8); Антти Силтала — 25, 75 / 60 (46, 3, 11); Антон Дубровин — 24, 72 / 159 (136, 16, 7); Павел Безруких — 24, 69 / 118 (68, 43, 7); Андрей Зубков — 23, 60 / 32 (7, 13, 12); Антон Мысин — 21, 72 / 123 (105, 10, 8); Иван Комаров — 17, 39 / 78 (68, 2, 8); Илья Чубыкин — 13, 24; Владимир Хильченко — 9, 18 / 19 (12, 4, 3); Александр Малкин — 1, 1. Главный тренер — Юрий Чередник.

 «Кузбасс»: Михаил Щербаков — 26, 108 / 212 (110, 90, 12); Сергей Макаров — 26, 108 / 38 (6, 29, 3); Антон Карпухов — 26, 103 / 315 (267, 19, 29); Максим Жигалов — 25, 92 / 420 (340, 36, 44); Максим Шпилёв — 25, 90 / 230 (192, 22, 16); Лаури Керминен — 23, 96; Дмитрий Красильников — 22, 46 / 7 (2, 5, 0); Сергей Никитин — 20, 58 / 111 (90, 12, 9); Инал Тавасиев — 17, 62 / 115 (70, 34, 11); Александр Кривец — 17, 46 / 80 (56, 21, 3); Хачатур Степанян — 16, 47; Романас Шкулявичус — 14, 41 / 170 (150, 12, 8); Николай Леоненко — 11, 15 / 2 (1, 1, 0); Дмитрий Шестак — 10, 21 / 13 (11, 2, 0); Денис Горбачёв — 1, 1. Главный тренер — Денис Матусевич.

 «Урал»: Андрей Куцмус — 26, 100 / 304 (274, 10, 20); Дмитрий Кириченко — 26, 97; Егор Феоктистов — 26, 88 / 204 (160, 23, 21); Леонид Кузнецов — 25, 95 / 150 (100, 41, 9); Александр Волков — 24, 97 / 228 (140, 60, 28); Денис Калинин — 24, 66 / 70 (57, 10, 3); Дмитрий Ковалёв — 23, 92 / 137 (51, 42, 44); Александр Кимеров — 22, 77 / 246 (191, 35, 20); Сергей Бурцев — 20, 61 / 73 (62, 2, 9); Сергей Червяков — 17, 35 / 29 (11, 18, 0); Валерий Комаров — 12, 31; Никита Алексеев — 11, 31 / 102 (86, 8, 8); Андрей Максимов — 7, 18 / 46 (44, 1, 1); Олег Самсонычев — 6, 13 / 4 (2, 2, 0); Евгений Рыбаков — 3, 4 / 3 (2, 1, 0); Владислав Петров — 2, 4; Александр Родионов — 1, 1. Главный тренер — Борис Гребенников.

 «Югра-Самотлор»: Валентин Кротков — 26, 96; Роман Хандролин — 26, 95 / 53 (27, 14, 12); Дмитрий Бабков — 26, 89 / 294 (247, 29, 18); Сергей Рохин — 25, 77 / 134 (84, 35, 15); Дмитрий Березин — 25, 66; Максим Куликов — 24, 73 / 97 (59, 27, 11); Евгений Рукавишников — 23, 48 / 9 (5, 3, 1); Олег Крикун — 21, 70 / 218 (191, 20, 7); Николай Евтюхин — 21, 66 / 132 (91, 34, 7); Ярослав Подлесных — 21, 65 / 164 (131, 11, 22); Михаил Бекетов — 21, 53 / 133 (120, 7, 6); Павел Захаров — 18, 39 / 24 (19, 4, 1); Антон Фоменко — 14, 35 / 114 (92, 6, 16); Александр Платонов — 13, 36 / 86 (76, 5, 5); Роман Закиров — 9, 20; Николай Чепура — 5, 10 / 1 (1, 0, 0); Владимир Пархута — 4, 6 / 4 (4, 0, 0). Главный тренер — Юрий Мельничук.

 «Нова»: Дмитрий Макаренко — 26, 98 / 266 (216, 22, 28); Евгений Галатов — 26, 96; Дмитрий Леонтьев — 26, 94 / 300 (259, 19, 22); Валентин Стрильчук — 26, 89 / 51 (16, 22, 13); Чеслав Свентицкис — 26, 56 / 26 (12, 10, 4); Владимир Съёмщиков — 24, 86 / 182 (113, 51, 18); Иван Подребинкин — 24, 52 / 67 (58, 4, 5); Иван Козицын — 20, 47 / 82 (48, 28, 6); Сергей Бусел — 19, 59 / 95 (47, 42, 6); Владимир Якимов — 17, 58 / 239 (204, 20, 15); Вячеслав Кургузов — 17, 47 / 105 (91, 7, 7); Артём Довгань — 13, 32 / 46 (31, 13, 2); Алексей Евсеев — 11, 29 / 56 (43, 7, 6); Александр Коннов — 7, 8 / 2 (2, 0, 0); Александр Царёв — 6, 10; Артём Каштанов — 4, 8; Владимир Пархута — 3, 3. Главный тренер — Константин Брянский.

 «Нефтяник»: Виталий Васильев — 26, 95 / 329 (287, 21, 21); Сергей Анойкин — 26, 88 / 107 (73, 32, 2); Глеб Кашицын — 25, 94; Андрей Климов — 25, 69 / 61 (51, 2, 8); Денис Игнатьев — 24, 90 / 68 (26, 24, 18); Владимир Иванов — 24, 87 / 286 (240, 31, 15); Никита Козлов — 23, 87 / 241 (210, 12, 19); Дмитрий Поляков — 23, 83 / 117 (74, 24, 19); Алексей Бардок — 22, 56 / 9 (2, 2, 5); Георгий Спичёв — 21, 55 / 17 (8, 3, 6); Александр Авдеев — 20, 44 / 50 (34, 12, 4); Алексей Шамси — 14, 24 / 4 (1, 2, 1); Валерий Переверзев — 13, 23 / 22 (19, 2, 1); Семён Дмитриев — 12, 24 / 19 (18, 1, 0); Виталий Травкин — 2, 6. Главный тренер — Владимир Терентьев.

 «Динамо» (Краснодар): Владислав Жлоба — 26, 92 / 91 (51, 24, 16); Аркадий Козлов — 26, 74 / 114 (79, 23, 12); Владимир Мельник — 25, 89 / 273 (240, 21, 12); Григорий Афиногенов — 24, 76 / 80 (59, 20, 1); Олег Сычёв — 23, 83 / 132 (87, 33, 12); Олег Центалович — 23, 77 / 240 (208, 16, 16); Артём Зеленков — 22, 77; Макар Бестужев — 20, 50 / 81 (69, 8, 4); Максим Максименко — 16, 38; Леван Каландадзе — 14, 47 / 203 (180, 15, 8); Семён Полтавский — 10, 35 / 88 (69, 11, 8); Сергей Багрей — 10, 27 / 2 (0, 2, 0); Александр Воропаев — 8, 12 / 4 (1, 3, 0); Максим Пантелеймоненко — 6, 22 / 88 (69, 13, 6); Сергей Жуков — 5, 7 / 5 (5, 0, 0); Азизбек Исмаилов — 2, 5. Главный тренер — Сергей Шляпников.

 «Нижний Новгород»: Виктор Никоненко — 26, 95 / 174 (124, 36, 14); Артём Хабибуллин — 26, 95 / 58 (29, 13, 16); Сергей Тимофеев — 26, 85 / 208 (175, 24, 9); Андрей Титич — 25, 88 / 339 (276, 31, 32); Александр Крицкий — 25, 87 / 188 (148, 33, 7); Андрей Дранишников — 25, 86; Дмитрий Тряпкин — 25, 74 / 18 (6, 3, 9); Андрей Колесник — 21, 74 / 236 (205, 13, 18); Александр Щербатых — 17, 57; Максим Новгородов — 17, 48 / 78 (60, 11, 7); Самир Мухаров — 17, 34 / 62 (56, 4, 2); Александр Володин — 12, 19; Виталий Григорьев — 9, 21 / 46 (35, 6, 5); Роман Скрипачёв — 5, 6 / 5 (4, 1, 0); Михаил Кокошин — 1, 1. Главный тренер — Александр Климкин.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона.

Самые результативные

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 
Соревнование проходило с 24 октября 2015 года по 24 апреля 2016 года в четыре круга спаренными матчами. Право сыграть в следующем сезоне в Суперлиге завоевало «Динамо-ЛО».

Решением Исполкома Всероссийской федерации волейбола от 29 января 2016 года «Автомобилист» снят с соревнований из-за неявок на четыре матча чемпионата. Результаты игр с его участием аннулированы.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Высшая лига «Б» 
Финальный этап за 1—6-е места

Матчи проходили с 29 марта по 3 апреля в Барнауле и с 19 по 24 апреля в Красногорске. «Университет» завоевал право играть в следующем сезоне в высшей лиге «А».

См. также 
 Кубок России по волейболу среди мужчин 2015
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Положение о чемпионате
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Новости, статистика, результаты матчей

Чемпионаты России по волейболу среди мужчин
2015 год в волейболе
2016 год в волейболе